Kršanci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Žminj, Istarska županija.

Poznate osobe 
Šime Bančić, hrv. pravnik

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 77 stanovnika te 25 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji